RI je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Indonezijo.
 Rhode Island

Glej tudi 

Kratice